Holl steht für:
 Holl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Orgelfabrik Holl, 1888 in Berlin als A. Holl & Sohn gegründete Drehorgelfabrik, ab circa 1930 Wilhelm F. Holl in Bremen
 Dr. Holl, deutsches Filmdrama aus dem Jahre 1951

Holl ist der Name folgender Orte:
 Holl, Ortsteil von Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holl (Hohkeppel), Ortsteil von Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holl (Kürten), Ortslage in Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holl (Lohmar), Weiler in Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holl (Kleines Wiesental), Wohnplatz zur Gemeinde Kleines Wiesental gehörend, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Holl (Gemeinde Mining), Ortschaft von Mining, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hol
 Hole
 Holle (Begriffsklärung)